de Chastonay est un nom de famille suisse notamment porté par :

 Jean-Marie de Chastonay (1845-1906) homme politique valaisan ;
 Joseph de Chastonay (1880-1937), homme politique valaisan ; 
 Oscar de Chastonay (1897-1965) homme politique valaisan ;
 Paul de Chastonay (1870-1943), prêtre jésuite valaisan (fils de Victor) ;
 Pierre de Chastonay (né en 1931) homme politique valaisan.
 Victor de Chastonay (1843-1892), homme politique valaisan (frère de Jean-Marie) ;